Dobbeltgængeren – cortometraggio del 1910 diretto da Holger Rasmussen
Dobbeltgængeren – cortometraggio del 1913 prodotto dalla Nordisk Film Kompagni